Список символов штатов США (песни) включает песни, которые были избраны официальными символами (State songs, State anthem, State historical song, State cantata, Official ceremonial march, Official rock song, гимнами и т. д.) в отдельных штатах США местными законодательными органами или губернаторами. У некоторых штатов нет официальных песен (Нью-Джерси), а у других их несколько (Арканзас, Аризона).

Список

Примечания

Ссылки 
 Official State Songs, NetState.com.

 
США